Джахра () — губернаторство (мухафаза) в Кувейте.
 Административный центр — Эль-Джахра.
 Площадь — , население —

География 
Расположено на северо-западе страны, самое большое губернаторство в Кувейте. Содержит большую часть пахотной земли Кувейта.

На юго-востоке граничит с губернаторствами Асама, Ахмади и Фарвания, на юге с Саудовской Аравией, на западе и севере с Ираком. На востоке омывается водами Персидского залива. В состав провинции входит остров Бубиян.

Административное деление 
В состав губернаторства входят районы:
 
 
 Мутлаа
 Сулайбия
 Тайма
 
 
 Эль-Джахра
 
 
 
 Эс-Сабия

Примечания

Ссылки 
 Image of Highway 80 near Al Jahra in 1991

Провинции Кувейта